Last Hero steht für:

 Last Hero (Fernsehserie), russische Fernsehserie 
 Last Hero (2017), Us-amerikanischer Film von Maurice J Cardwell 
 Last Hero – Once Upon a Time in China II, Film von Tsui Hark (1992)
 Last Hero Inuyashiki, japanische Manga-Serie 
 The Last Hero, Album von Alter Bridge (2016)

Siehe auch:
 Last Action Hero, US-amerikanischer Film von John McTiernan (1993)
 Last Action Hero (Soundtrack), Musikalbum (1993)